Stadt der Frauen hat mehrere Bedeutungen:
 Fellinis Stadt der Frauen: Tragikomödie des italienischen Regisseurs Federico Fellini (1980)
 Le Livre de la Cité des Dames: Das Buch von der Stadt der Frauen (1405)